Berner Synagoge bezeichnet:

Synagoge (Bern)
Synagoge (Berne)